Гран-при Швеции 1978 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1978 года. Автогонки прошли 18 июня 1978 года на трассе Андерсторп.

Стремясь компенсировать отставание от автомобилей «Лотус», оснащённых дававшей значительный выигрыш внутренней аэродинамикой, главный конструктор «Брэбема» Гордон Марри оснастил автомобили своей команды большими вентиляторами в задней части машины, создающими дополнительное разрежение под днищем, усиливающее прижим автомобиля к трассе. Для обхода запрета на использование подвижных частей, влияющих на аэродинамику, было заявлено, что новинка призвана улучшить охлаждение двигателя.

Ещё до старта представители других команд выразили сомнение в заявленном назначении дополнительного устройства, но несмотря на возражения, автомобиль был допущен на старт. Обладатель поула Марио Андретти ушёл вперёд, но на 39-м круге его обогнал Лауда на «Брэбеме». Американец некоторое время держался вблизи Лауды, но затем сбросил темп — вентилятор машины австрийца засасывал с трассы пыль и мелкие камешки и выбрасывал их прямо в преследующий «Лотус» Андретти. После схода Марио из-за проблем с двигателем на второе место вышел Риккардо Патрезе.

Лауда финишировал первым, опередив итальянца на полминуты. Для Патрезе это второе место стало первым подиумом в карьере, а для его команды «Эрроуз» — первым в истории команды. После разбирательства по поводу легальности автомобиля Лауды ФИА решила оставить результаты шведской гонки в силе, но дальнейшее использование дополнительного вентилятора в задней части автомобиля было запрещено.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—38 Марио Андретти
 39—70 Ники Лауда

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки 

Гран-при Швеции